Вячесла́в Ме́льников: Мельников, Вячеслав Васильевич (род. 1975) — российский футболист.
 Мельников, Вячеслав Михайлович (род. 1954) — советский футболист, российский тренер.
 Мельников, Вячеслав Николаевич (1904—1954) — советский военачальник, контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны.